Le qualificazioni del singolare  del Warsaw Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Anna Čakvetadze (Non Qualificata)
  Akgul Amanmuradova (primo turno)
  Cvetana Pironkova (qualificata)
  Anne Keothavong (Non Qualificata)

 Bojana Jovanovski (qualificata)
 Gréta Arn (qualificata)
 Irina Begu (qualificata)
 Lesya Tsurenko (Non Qualificata)

Qualificate
 Bojana Jovanovski
 Irina Begu
 Cvetana Pironkova
 Gréta Arn

Tabellone qualificazioni

Prima sezione

Seconda sezione

Terza sezione

Quarta sezione

Note 
Tabellone qualificazioni

Warsaw Open 2010
WTA Tour 2010